Tyska skolan kan avse:

 Tyska skolan Stockholm
 Tyska skolan Karlskrona
 Tyska skolan Göteborg
 Tyska skolan Helsingfors
 Tyska skolan Norrköping